Messines kan syfta på följande:

 Slaget om Messines, ett slag i Belgien under första världskriget

Geografi

Belgien 

 Mesen, ort och kommun, Flandern, Västflandern,

Kanada 

 Messines (kommun i Kanada), Québec, Outaouais,

Portugal 

 São Bartolomeu de Messines (ort), Faro, Silves, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar